Mount Elgons nationalpark kan syfta på:

Mount Elgons nationalpark (Kenya)
Mount Elgons nationalpark (Uganda)

Se även
 Mount Elgon